Луцій Юлій Цезар () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Юліїв, його гілки Цезарів:
 Луцій Юлій Цезар — військовий трибун 250 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — сенатор у III столітті до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — претор 183 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — претор 166 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — монетарій 141 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — консул 90 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — консул 64 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар — квестор 50 року до н. е.
 Луцій Юлій Цезар Віпсаніан — легат 2 року.

Див. також 
 Юлії
 Юлій Цезар